Jean Crocq (sculpteur), célèbre sculpteur lorrain du .
 Jean Crocq (médecin) (1824-1898), médecin et homme politique belge ;
 Jean Crocq (psychiatre) (1868-1925), psychiatre belge, son fils ;